

Geografia

Francia 
 Le Châtelard – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Le Châtelard – ex cantone con capoluogo Le Châtelard

Svizzera 
 Le Châtelard – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Le Châtelard – frazione di Finhaut, comune nel distretto di Saint-Maurice (Canton Vallese)
 Le Châtelard – ex comune ora frazione di Montreux, città nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Altro 
Châtelard – comune francese nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
Castello di Châtelard – castello in Valle d'Aosta